Modalizm – herezja chrześcijańska, istniejąca w II–IV wieku.
 Modalizm – struktura muzyczna dla modalnych skal kościelnych, nawiązująca do chorału gregoriańskiego i muzyki ludowej.